Jablonska ist der Familienname folgender Personen:

 Sophia Yablonska (1907–1971), auch Sofija Jablonska-Uden, ukrainische Schriftstellerin und Fotografin
 Stefania Jabłońska (1920–2017), polnische Medizinerin
 Tetjana Jablonska (1917–2005), ukrainische Kunstmalerin